Vivera (plaats)
Vivera (merk), een voedselmerk